Бла́нка (от , «белая») — документ, женское имя, топоним:
 Бланка — название подорожной, открытого листа, за подписью, печатью и номером, но с пробелом для имени едущего, числа лошадей и прочего.
 От 
 Бланка Анжуйская (1280—1310) — вторая жена Хайме II Арагонского.
 Бланка Бургундская (1296—1326) — королева Франции.
 Бланка Валуа (1316—1348) — королева Чехии.
 Бланка Кастильская (1188—1252) — принцесса Кастильская, жена Людовика VIII и королева Франции.
 Бланка Ланкастерская (1345—1368) — дочь Генри Гросмонта, герцога Ланкастера, мать первого короля Англии из дома Ланкастеров, Генриха IV.
 Бланка Наваррская (ок. 1331—1398) — вторая жена короля Франции Филиппа VI.
 Бланка Наваррская (ок. 1133—1156) — дочь короля Наварры Гарсии IV.
 Бланка Наваррская (1177—1229) — графиня Шампани, регент Шампани и регент королевства Наварра.
 Бланка II Наваррская (1424—1464) — титулярная королева Наварры, инфанта Кастилии и Леона.
 Бланка Французская (1328—1393) — французская принцесса из династии Капетингов, супруга Филиппа, герцога Орлеанского.
 Бланка д’Артуа (1248—1302) — графиня Шампани и Бри, и королева Наварры.

 От 
 Бланка — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.
 Бланка, Габриэль (род. 1954) — испанский ботаник.
 Бланка, инфанта Испании (1868—1949) — старший ребёнок в семье Карлоса, герцога Мадридского, после брака стала эрцгерцогиней Австрии.
 Бланка I (1387—1441) — королева Наварры.
 Бланка Падилья (род. 1995) — испанская топ-модель.
 Бланка Портильо (род. 1963) — испанская актриса.
 Бланка Ромеро (род. 1976) — испанская актриса, модель и певица.
 Бланка Сото (род. 1979) — мексиканская актриса, модель и бывшая королева красоты.
 Бланка Суарес (род. 1988) — испанская фотомодель и актриса.
 Бланка Торрес (1928—2006) — мексиканская актриса театра, кино и телесериалов.
 Бланка Фернандес-Очоа (род. 1963) — испанская горнолыжница, единственная призёрка зимней Олимпиады в истории Испании.
 Тьерра-Бланка — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато.

 От Blanka
 Бланка — персонаж серии видеоигр Street Fighter.
 Бланка Влашич (род. 1983) — хорватская прыгунья в высоту, вице-чемпионка Олимпиады 2008.
 Бланка Паулу (род. 1954) — чехословацкая лыжница, призёрка Олимпийских игр и чемпионата мира.

 Также
 Бланка Ивановна Воронкова (1924—2010) — российская актриса Архангельского театра драмы им. Ломоносова, заслуженная артистка России.

См. также 
 
 Бланкас
 
 
 Gallina Blanca